De Estische voetbalclub FC Levadia Tallinn speelt sinds 1999 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FCI Levadia Tallinn

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|Steaua Boekarest
|1-7||0-3 (U)|| 1-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2000/01
|Champions League
| 1Q
|
|TNS Llansantffraid
|6-2||2-2 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|2Q
|
|Sjachtar Donetsk
|2-9||1-4 (U)|| 1-5 (T)
|-
||2001/02
|Champions League
|1Q
|
|Bohemians Dublin
|0-3||0-3 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2002
|Intertoto Cup
| 1R
|
|UD Leiria
|4-2||3-0 R (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Zürich
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|Maccabi Tel Aviv FC
|0-4||0-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|Q
|
|NK Varteks
|3-6||1-3 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1Q
|
|Bohemians Dublin
|3-1||0-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|FK Bodø-Glimt
|3-3 <small> (6-7 ns)||1-2 (U)|| 2-1 nv (T)
|-
|2005/06
|Champions League
|1Q
|
|Dinamo Tbilisi
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|Haka Valkeakoski
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="3"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|FC Twente
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1R
|
|Newcastle United
|1-3||0-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2007/08
|Champions League
| 1Q
|
|FK Pobeda Prilep
|1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|Rode Ster Belgrado
|2-2 <small>u||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
| 2008/09 || Champions League || 1Q
|  || Drogheda United || 1-3||1-2 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10
|Champions League
|2Q
|
|Wisła Kraków
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|2.0
|-
|
|
|3Q
|
|Debreceni VSC
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2009/10
|Europa League
|PO
|
|Galatasaray SK
|1-6||0-5 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2010/11
|Champions League
|2Q
|
|Debreceni VSC
|3-4||1-1 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2011/12
|Europa League
|2Q
|
|FC Differdange 03
|0-1||0-0 (U)|| 0-1 (T)
|rowspan="1"|0.5
|-
| 2012/13 || Europa League || 1Q ||  || FK Šiauliai || 2-2 <small>(u)||1-0 (T)|| 1-2 (U) || rowspan="2"|1.0
|-
| || || 2Q ||  || Anorthosis Famagusta || 1-6||1-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2013/14 || Europa League
| 1Q ||  || Bala Town FC || 3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T) || rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || Pandurii Targu Jiu || 0-4||0-0 (T)||0-4 (U)
|-
| 2014/15 || Champions League 
| 1Q ||  || SP La Fiorita || 8-0||1-0 (U)|| 7-0 (T) || rowspan="2"|2.5
|-
| || || 2Q ||  || Sparta Praag || 1-8||0-7 (U)|| 1-1 (T)
|-
| 2015/16 || Champions League
| 1Q ||  || Crusaders FC || 1-1 <small>(u) ||0-0 (U)|| 1–1 (T) || rowspan="1"|1.0
|-
||2016/17 || Europa League
| 1Q ||  || HB Tórshavn || 3-1||1–1 (T)|| 2–0 (U) || rowspan="2"|2.5
|-
|  ||  ||2Q ||  || Slavia Praag || 3-3 <small>(u)|| 3–1 (T)|| 0–2 (U)
|-
||2017/18 || Europa League
| 1Q ||  || Cork City FC || 2-6||0–2 (T)|| 2–4 (U) || 0.0
|-
||2018/19 || Europa League
| 1Q ||  || Dundalk FC || 1-3||0–1 (T)|| 1–2 (U) || 0.0
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || Stjarnan FC || 4-4 <small>(u)||1-2 (U)|| 3-2 nv (T) ||1.0
|-
|2020/21 ||Europa League|| 1Q ||  || B36 Tórshavn || 3-4 || 3-4 nv (U)||  ||0.5
|-
|2021/22 || Europa Conference League || 1Q ||  ||St Joseph's FC || 4-2 || 3-1 (T) || 1-1 (U) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || 2Q ||  || Dundalk FC || 3-4 || 2-2 (U) || 1-2 (T)
|-
|2022/23 || Champions League|| vr 1/2 ||  || Vikingur Reykjavík || 1-6 || 1-6 (U)||  ||rowspan="2"|0.5
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || Hibernians FC || 3-4 || 2-3 (U) || 1-1 (T) 
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 26.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Estland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Levadia Tallinn
FC Levadia Tallinn